Blakely ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blakely (Arkansas), im Garland County
 Blakely (Georgia), im Early County
 Blakely (Mississippi), im Warren County
 Blakely (Pennsylvania), im Lackawanna County
 Blakely (South Carolina), im Williamsburg County
 Blakely Woods, im Fayette County, Georgia

Personen:
 Colin Blakely (1930–1987), britischer Schauspieler
 Margot Blakely (* 1950), neuseeländische Skirennläuferin
 Rachel Blakely (* 1968), australische Schauspielerin
 Sara Blakely (* 1971), US-amerikanische Unternehmerin
 Stuart Blakely (* 1956), neuseeländischer Skirennläufer
 Susan Blakely (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 William Blakely (1875–1941), australischer Botaniker

Sonstiges:
 USS Blakely, amerikanischer Zerstörer, torpediert am 25. Mai 1942 durch U 156
 Blakely Branch, Fließgewässer im Grant County, Wisconsin
 Blakely Drain, Fließgewässer im Wayne County, Michigan
 Blakely Lake, See im Clearwater County, Minnesota
 Blakely Island, Insel im San Juan County, Washington
 Blakely Creek Oil Field, Ölfeld im Fayette County, Alabama
 Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Bernardi Auto Works

Siehe auch:
 Blakely Township
 Blakeley
 Blakley